Viki (wieś)
 Viki (platforma)
 Viki (szympans)
 Viki (utwór)